«Поэма о невинном страдальце» ( — «Я восхвалю господа мудрости») — месопотамская поэма, написанная на аккадском языке от первого лица.

Сюжет 
Главный герой, Шубши-машра-Шаккан (1-я пол. 2 тыс. до н. э.), чтит всех своих богов, но несправедливо страдает от множества болезней. Он размышляет, что, возможно, то, что хорошо человеку, для богов является злом, и наоборот. В итоге, Мардук избавляет его от мучений.

Анализ 
Уильям Моран назвал поэму гимном благодарения Мардуку за выздоровление от болезни. Кроме того, поэму праведного страдальца называют вавилонской книгой Иова.

Поэма написана на четырёх табличках (480 строк). Сохранилась в копии из библиотеке Ашшурбанипала (VII век до н. э.), где она была переписана с оригинала, находившегося в библиотеке Ниппурского храма.

Первое (уже устаревшее) издание поэмы опубликовано У. Г. Ламбертом в 1960 году (переиздано в 1996 году). Амар Аннус и Алан Ленци приготовили новое издание поэмы для . Она опубликована в седьмом томе Государственного архива ассирийского клинописного текста. Новое издание включает в себя таблички, опубликованные Уайзменом,  и Аль-Рави, Горовицем и Ламбертом, а также несколько других неопубликованных табличек из Британского музея.

См. также 
 Книга Иова
 Проблема зла

Примечания 

Литература мудрости
Аккадская литература
Глиняные таблички
Теодицея
Поэмы
Литература Древней Месопотамии